Novi list je lahko:
 Novi list, časopis, ki je v letih 1899-1908 izhajal v Trstu 
 Novi list, ilustrirani tednik v Buenos Airesu
 Novi list, primorski novičarski tednik
 Novi list, reški dnevnik v hrvaščini